1. ŽNL Zadarska u sezoni 2020./21. predstavlja prvi stupanj županijske lige u Zadarskoj županiji, te ligu četvrtog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva. U natjecanju sudjeluje četrnaest klubova koji igraju dvokružnu ligu (26 kola). 
Prvak je postao HNK "Zadar" u svojoj prvoj natjecateljskoj sezoni.

Sustav natjecanja 
Četrnaest klubova igra dvokružnu ligu (26 kola).

Sudionici 
 Arbanasi, Zadar
 Bibinje, Bibinje
 Dalmatinac, Crno, Zadar
 Dragovoljac, Poličnik
 Hajduk, Pridraga, Novigrad
 Nova Zora, Sveti Filip i Jakov 
 Pakoštane, Pakoštane
 Polača, Polača
 Sabunjar, Privlaka
 Škabrnja '91, Škabrnja
 Velebit, Benkovac 
 Zadar, Zadar 
 Zemunik, Zemunik Donji
 Zlatna luka, Sukošan

Ljestvica

Rezultatska križaljka  
'' Ažurirano: 18. srpnja 2021. 

 Izvori:

Najbolji strijelci 
Izvori: 
 
 
Strijelci 10 i više pogodaka: 

 ''Ažurirano: 18. srpnja 2021.

Povezani članci 
 1. ŽNL Zadarska 
 2. ŽNL Zadarska 2020./21.
 3. HNL - Jug 2020./21. 
 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 2020./21. 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2020./21.
 ŽNL Šibensko-kninska 2020./21.

Vanjske poveznice 
 nszz-zadar.hr, Nogometni savez Zadarske županije

Izvori 
 nszz-zadar.hr, 1. ŽNL 20/21, konačna ljestvica i popis strijelaca), pristupljeno 18. srpnja 2021. 
 nszz-zadar.hr, 1. ŽNL 20/21, konačna ljestvica i popis strijelaca), wayback arhiva 
 nszz-zadar.hr, Glasnici - 2020, prostupljeno 18. srpnja 2021. 
 nszz-zadar.hr, Glasnici - 2021, prostupljeno 18. srpnja 2021. 
 nszz-zadar.hr, SLUŽBENO GLASILO: NSZŽ, br. 20, god. XVI, objavljeno 19. lipnja 2021., (1. ŽNL - konačna ljestvica i popis strijelaca), preuzeto 18. srpnja 2021. 
 dalmatinskinogomet.hr, Zadarska ŽNL 
  rsssf.com, Hrvatska 2020./21., 5. stupanj (1. ŽNL) 
  sofascore.com, 1. ŽNL Zadarska 
  

 

2020-21
Zadarska-1